Космос-47  — испытание прототипа космического корабля «Восход». Запущен 6 октября 1964 года - корабль серии «Восход 3КВ №2» - в беспилотном варианте.

Экипаж 
 3 манекена.

Параметры полета 
 Апогей                        = 383 км
 Перигей                       = 174 км
 Наклонение                    = 64,62°
 Период обращения              = 90,07 мин
 Масса                         = 5.320 кг

Описание полета 
Через сутки полета в автоматическом режиме спускаемый аппарат космического корабля «Космос-47» совершил посадку в заданном районе около города Кустанай. Двигатели мягкой посадки сработали штатно, довели скорость по вертикали практически до 0 м/с, но сильнейший ветер протащил спускаемый аппарат около 160 метров. При наличии экипажа был бы произведен отстрел парашютной системы космонавтами вручную. Полет прототипа космического корабля Восход-1 был признан успешным.

См. также 
 Восход (космический корабль)
 Космос (КА)

Примечания 

Космические корабли серии «Восход»
Космические аппараты серии «Космос»
1964 год в СССР
Космические аппараты по алфавиту